Il torneo di Carlsbad 1911 è stato un forte torneo di scacchi che si è svolto a Carlsbad dal 20 agosto al 24 settembre 1911.

Venne organizzato con il sistema del girone all'italiana tra 26 partecipanti di nove diversi paesi. Dei dieci giocatori più forti dell'epoca mancavano solo Emanuel Lasker, campione del mondo in carica, e José Raúl Capablanca. Il direttore di gara era Viktor Tietz.

Il torneo si svolse all'interno dell'hotel Kurhaus e fu vinto, con 18 punti su 25, dal tedesco Richard Teichmann.

La prestazione di Alekhine (11º posto con +11 -9 =5) è considerata tra le peggiori della sua carriera.

Classifica e risultati
{|class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Carlsbad 1911
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Giocatore
|  style="background:#f0f0f0;"| 1 
|  style="background:#f0f0f0;"| 2 
|  style="background:#f0f0f0;"| 3 
|  style="background:#f0f0f0;"| 4 
|  style="background:#f0f0f0;"| 5 
|  style="background:#f0f0f0;"| 6 
|  style="background:#f0f0f0;"| 7 
|  style="background:#f0f0f0;"| 8 
|  style="background:#f0f0f0;"| 9 
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|15
|  style="background:#f0f0f0;"|16
|  style="background:#f0f0f0;"|17
|  style="background:#f0f0f0;"|18
|  style="background:#f0f0f0;"|19
|  style="background:#f0f0f0;"|20
|  style="background:#f0f0f0;"|21
|  style="background:#f0f0f0;"|22
|  style="background:#f0f0f0;"|23
|  style="background:#f0f0f0;"|24
|  style="background:#f0f0f0;"|25
|  style="background:#f0f0f0;"|26
|  style="background:#f0f0f0;"|Totale
|-
| 1|| style="text-align: left"| || x || 1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||  18
|- 
| 2||  style="text-align: left"|  || 0 ||x ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 || 17½
|-
| 3||  style="text-align: left"|  || 0 ||½ ||x ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 17
|-
| 4|| style="text-align: left"|  || 0 ||½ ||1 ||x ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 || 16
|-
| 5|| style="text-align: left"|  || ½ ||1 ||½ ||0 ||x ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 || 15½
|-
| 6|| style="text-align: left"|  || 0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||x ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 || 15½
|-
| 7|| style="text-align: left"| || ½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||x ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 || 15
|-
| 8|| style="text-align: left"| || ½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||x ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 || 13½
|-
| 9|| style="text-align: left"|  || 0 || ½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||½ ||x ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||13½
|-
|10|| style="text-align: left"| || 1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||x ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 || 13½
|-
|11||  style="text-align: left"|  || 0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||x ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 || 13½
|-
|12|| style="text-align: left"| || 0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||x ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 || 13½
|-
|13|| style="text-align: left"|  || ½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||x ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 || 12
|-
|14|| style="text-align: left"|  || ½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||x ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 || 11½
|-
|15|| style="text-align: left"|  || ½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||x ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 || 11½
|-
|16|| style="text-align: left"|   ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||x ||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 11½
|-
|17|| style="text-align: left"|  || 1 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||x ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 || 11
|-
|18|| style="text-align: left"|  || ½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||x ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ || 11
|-
|19|| style="text-align: left"|  || ½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||x ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 || 10½
|-
|20|| style="text-align: left"| || ½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||x ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 || 10½
|-
|21|| style="text-align: left"| || 0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||x ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 || 10½
|-
|22|| style="text-align: left"|  ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||½ ||x ||1 ||0 ||0 ||1 || 10
|-
|23|| style="text-align: left"|  || ½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||x ||½ ||½ ||0 || 8½
|-
|24|| style="text-align: left"|  ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||½ ||x ||0 ||1 || 8½
|-
|25|| style="text-align: left"|   ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||x ||0 || 8½
|-
|26|| style="text-align: left"|  || 0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||x || 8½
|}

Note

Collegamenti esterni
 Tutte le partite di Carlsbad 1911 su chessgames.com  (325 partite)

Carlsbad 1911